El nombre de Antonio Alcalá puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Antonio Alcalá Galiano (1789-1865). Político, escritor y militar español que llegó a ser ministro de Marina y de Fomento en el reinado de Isabel II.
 Antonio Alcalá Galiano (hijo) (1842-1902), escritor español, hijo del anterior.
 Antonio Alcalá Venceslada (1883-1955). Escritor, poeta, archivero, filósofo y profesor español,
 Antonio Alcalá Malavé (nacido en 1964). Neurocientífico español especialista en neurología y oftalmología.

Referencias